Le Bouffon Calabacillas ou Le Bouffon aux calebasses est le titre de deux tableaux de Diego Vélasquez :
 Le Bouffon Calabacillas, conservé à Cleveland (1626-1632) ;
 Le Bouffon Calabacillas, conservé à Madrid (1637-1639), le plus connu.